Lloc als Estats Units d'Amèrica:
 Iowa, és un estat dels EUA.
 Iowa River, és un afluent del Mississipí.
 Iowa (Louisiana), un poble.
 Iowa City (Iowa), una ciutat.
 Iowa Colony (Texas), una ciutat.
 Iowa County (Iowa), un comtat.
 Iowa County (Wisconsin) un comtat.
 Iowa Falls (Iowa), una ciutat.
 Iowa Park (Texas), una ciutat.
 Territori d'Iowa, territori organitzat incorporat als Estats Units

També:
 Poble iowa, és una tribu nadiua americana.
 Iowa (album), by Slipknot
 USS Iowa, nom donat a vaixells de combat dels EUA.
USS Iowa (BB-4)
USS Iowa (BB-53) (desballestat abans el seu acabament)
USS Iowa (BB-61)
 Vaixells de combat de classe Iowa